Dennis Donkor – cestista belga
 Godfried Donkor – artista ghanese
 Isaac Donkor – calciatore ghanese